Het eindejaarstoernooi WTA Finals van 2014 werd gespeeld van 17 tot en met 26 oktober 2014. Het tennistoernooi vond plaats in de stadstaat Singapore. Het was de 44e editie van het toernooi, voor de eerste keer in Singapore. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen in het Singapore Indoor Stadium.

Vergeleken met voorgaande jaren was het dubbelspeltoernooi uitgebreid van vier naar acht koppels. Bovendien was er een Rising Stars Invitational-toernooi toegevoegd, waarin vier veelbelovende speelsters de strijd aanbonden om een eigen titel.

Titelverdedigster Serena Williams wist haar titel te prolongeren – eerder dit jaar won ze al zes toernooien. Dit vijfde WTA-kampioenschap (na 2001, 2009, 2012 en 2013) was haar 64e enkelspeltitel. Haar opponent in de eindstrijd, Simona Halep, had Williams in de groepsfase verslagen – hierdoor kon Williams slechts met de hakken over de sloot naar de halve finales gaan.

In het dubbelspel ging de eer naar Cara Black (Zimbabwe) en Sania Mirza (India). Eerder dit jaar wonnen zij dubbelspeltitels in Oeiras en in Tokio. Titelverdedigsters Hsieh Su-wei (Taiwan) en Peng Shuai (China), die als duo dit jaar drie toernooien wonnen, moesten genoegen nemen met de tweede plaats. Het als eerste geplaatste Italiaanse team Sara Errani en Roberta Vinci (met vijf dubbelspeltitels in 2014) moest vroeg in de eerste ronde de strijd opgeven wegens een blessure van Errani.

De WTA Finals van 2014 trok 129.000 toeschouwers.

Enkelspel 
Dit toernooi werd gespeeld van maandag 20 tot en met zondag 26 oktober 2014, met de groepsfase dit jaar voor het eerst uitgespreid over vijf dagen (20–24 oktober), de halve finales op 25 oktober en de finale op 26 oktober.

Deelnemende speelsters 
†De groepskleuren rood en wit zijn afgeleid van de nationale vlag van Singapore.
Twee speelsters namen nooit eerder deel aan de WTA Tour Championships: Simona Halep en Eugenie Bouchard.Op de reservebank zaten Angelique Kerber en Jekaterina Makarova. Zij hoefden niet in actie te komen.

Prijzengeld en WTA-punten 
Noten:
 R1 = de opbrengst van de eerste ronde (groepswedstrijden).
 Een foutloos parcours zou de winnares $ 2.227.000 en 1500 punten opgeleverd hebben.

Halve finale en finale

Groepswedstrijden

Rode groep

Resultaten

Klassement 
w-v = winst/verlies-balans

Witte groep

Resultaten

Klassement 
w-v = winst/verlies-balans

Dubbelspel 
Eerste ronde op 22–24 oktober, halve finales op zaterdag 25 oktober; finale op zondag 26 oktober 2014.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Rising Stars Invitational 

Dit toernooi tussen vier veelbelovende speelsters werd dit jaar voor het eerst gehouden. De keuze van twee speelsters uit Azië en twee speelsters van buiten Azië was door middel van een publieksverkiezing vastgesteld.

Na een groepsfase (met één groep) op 17–19 oktober volgde de finale tussen de beste twee. Bij een stand van 1-1 in sets werd een match-tiebreak gespeeld. In de eindstrijd op dinsdag 21 oktober 2014 zegevierde Mónica Puig (Puerto Rico), die trouwens al haar groepswedstrijden had gewonnen, over de Chinese Zheng Saisai. De als eerste geplaatste Zarina Diyas uit Kazachstan verloor al haar groepswedstrijden.

Deelnemende speelsters

Finale 

{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Mónica Puig
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6'| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Zheng Saisai
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 
}}

 Groepswedstrijden 

 Resultaten 

 Klassement 
w-v = winst/verlies-balans

 Future Stars U16 
Het Future Stars''-toernooi voor deelneemsters van 16 jaar en jonger werd gewonnen door de Indiase Karman Thandi. Zij hoefde gedurende het gehele toernooi geen set prijs te geven.

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Match notes WTA

2014
Finals
Sportevenement in Singapore